Garda, commune italienne de la province de Vérone.
 Garda, nom de plusieurs vins italiens produits dans la province de Brescia, en Lombardi.
 Corporation de Sécurité Garda World, une société canadienne spécialisée dans la sécurité.
 Garda Síochána, la police nationale irlandaise, appelée aussi par ellipse Garda.